Název Brandenburg má více významů:

 Braniborsko (Brandenburg) – německá spolková země
 Brandenburg an der Havel (Branibor nad Havolou) – německé město poblíž Berlína
 Brandenburg (jednotka) – německá vojenská jednotka za druhé světové války
Ušakovo (Kaliningradská oblast) – vesnice v Rusku, německy Brandenburg

podobné
 Brandenberg (Tyrolsko) – obec v Rakousku